Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Slovačkoj.

Povijest
Rumunjska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u srednjem vijeku.

Galerija

Izvori